Le Grand Prix de la Communauté valencienne 2008 était la dernière épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2008. Il a eu lieu du 24 au  sur le circuit de Valence. C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Résultats des MotoGP

Résultats des  

Ab. : Abandon.

Résultats des  

Ab. : abandon; N-P : non partant ; DSQ : disqualifié.

Note 
 Dans la course , Julian Miralles a été disqualifié pour un changement de moto non autorisé.

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Valence
Sport en Espagne en 2008
Sport en octobre 2008